Снаха може да се отнася за:

 снаха – съпругата на сина, внука, брата
 „Снаха“ – роман на Георги Караславов или някоя от екранизациите:
 „Снаха“ – български филм от 1954 г.
 „Снаха“ – български филм от 1976 г.